Schlagles ist der Name folgender Orte:

 Schlagles (Gemeinde Allentsteig), Wüstung im Truppenübungsplatz, heute Katastralgemeinde von Allentsteig, Niederösterreich
 Schlagles (Gemeinde Waidhofen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Paseky (Horní Stropnice), Ort der Gemeinde Horní Stropnice im Okres České Budějovice, Tschechien